«Аль-Иттифак» () — саудовский футбольный клуб из города Даммам, выступающий в Саудовской Про-лиге. Основан в 1944 году. Домашние матчи проводит на стадионе им. принца Мохамеда бин Фахда, вмещающем 26 000 зрителей. За свою историю клуб 2 раза выигрывал чемпионат, 2 раза Кубок короля, 1 раз Кубок наследного принца и 3 раза Кубок федерации футбола Саудовской Аравии, становился победителем различных международных турниров: 2 раза Арабской лиги чемпионов и 3 раза Клубного кубка чемпионов Персидского залива, а также в 1989 году единственный в своей истории раз участвовал в розыгрыше Азиатской лиги чемпионов, в котором, однако, не смог выйти из группы.

Название 
Название А́ль-Иттифа́к () на русский переводится как «согласие».

Клубные цвета

История 
Клуб был основан в 1944 году. Первого серьёзного успеха добился в 1965 году, когда сумел одержать победу в Кубке наследного принца Саудовской Аравии. Через 3 года, в 1968 году, сумел выиграть и Кубок короля Саудовской Аравии. В 1983 году впервые стал чемпионом страны, а ещё через 4 года, в 1987 году, завоевал второй титул чемпиона Саудовской Аравии, правда, после, вплоть до наших дней, Иттифаку больше так ни разу и не удалось снова стать победителем Саудовской Премьер-лиги. На международной арене особых успехов Иттихад так и не добился, хотя одержал победы в ряде турниров, однако, в самом престижном азиатском турнире — Лиге чемпионов АФК — участвовал всего один раз в 1989 году, и тогда не смог преодолеть даже групповую стадию соревнования.

История выступлений

Достижения

Внутренние 
Чемпион Саудовской Аравии: (2): 1982/83, 1986/87

Обладатель Кубка короля Саудовской Аравии: (2)
 1967/68, 1984/85

Обладатель Кубка наследного принца Саудовской Аравии: (1)
 1964/65

Обладатель Кубка Саудовской Федерации футбола: (3)
 1990/91, 2002/03, 2003/04

Международные 
Обладатель Арабского кубка чемпионов: (2)
 1984, 1988

Обладатель Клубного кубка чемпионов Персидского залива: (3)
 1983, 1988, 2006

Ссылки 
 Официальный сайт клуба  
 Сайт болельщиков клуба 

ФК «Аль-Иттифак»